

Codici 
 GX – codice vettore IATA di JetX e Pacificair

Altro 
 GX – abbreviazione dell'inglese graphics, grafica
 Lexus GX – automobile della Lexus
 In esperanto GX è un altro modo per scrivere la lettera Ĝ
 LG Gx – smartphone di LG